Der Porsche Carrera Cup Deutschland 2004 war die 15. Saison des Porsche Carrera Cup Deutschland. Der erste Markenmeisterschaftslauf fand am 18. April 2004 auf dem Hockenheimring und das Saisonfinale am 23. Oktober fand ebenfalls dort statt.

Insgesamt wurden in dieser Saison neun Läufe in Deutschland, Italien, in den Niederlanden und in Tschechien ausgetragen. Die Rennen fanden im Rahmenprogramm der DTM statt.

Den Fahrertitel gewann Mike Rockenfeller mit 166 Punkten. Die Teamwertung gewann das Rennteam EMC ARAXA Racing.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Die Punkte von den Gaststartern wurden am Saisonende gestrichen, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 19 Fahrer in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2004
2004